Mélité, Mélite ou Melite désigne notamment :

Toponymes 
 Mélité, Dème de l'Athènes antique ;
 Melite, cité antique de l'île de Malte.

Personnalités 
 Mélité de Manazkert, catholicos de l'Église apostolique arménienne de 452 à 456 ;
 Mélite de Foucault (1822-1894), banquier et homme politique français.

Littérature 
 Mélite, ou les fausses lettres, comédie écrite par Pierre Corneille en 1625.

Mythologie grecque 
 Mélité, la Néréide ;
 Mélité, la naïade, fille d'Aegaeus et mère d'Hyllus par Heraclès ;
 Mélité, fille d'Appolon.

Biologie 
 Les Mélitées, des lépidoptères du genre Melitaea.